Crawfordville ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Crawfordville (Florida)
 Crawfordville (Georgia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Crawfordville Historic District, in Taliaferro, Georgia, ID-Nr. 06000124

Siehe auch:
 Crawfordsville